Пала́на () е селище от градски тип в Камчатски край, Русия. До 1 юли 2007 година е административен център на Корякски автономен окръг, когато е преобразуван в Корякски окръг. Разположено е на западното крайбрежие на полуостров Камчатка, на десния бряг на река Палана. Отстои на 5 km източно от Охотско море, разстоянието до Петропавловск Камчатски е 940 km. Към 2016 г. има население от 2947 души.

История 
Селището за първи път е споменато през 1697 г., когато казакът Владимир Атласов изследва западните брегове на полуострова. През 1896 г. жителите на селото се преместват там, където се намира днес село Палана. То става център на Корякски национален окръг на 15 октомври 1937 г. През 1942 г. селото е електрифицирано и получава радио връзка. Получава статут на селище от градски тип (работническо селище) на 20 юли 1962 г.

Население

Климат 
Климатът в Палана е субарктичен. Средната годишна температура е -2,9 °C, а средното количество годишни валежи е около 978 mm.

Транспорт 
Селото се обслужва от пристанище на Охотско море, летище Палана (на 200 метра западно от покрайнините на селището) и аеродрум Новая Палана (на ок. 1 километър южно от Палана).

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Фотографии на Палана

Селища в Камчатски край
Селища от градски тип в Русия